

Geografia
 Canada
 Isola Rowley – isola dell'arcipelago artico canadese nella provincia del Nunavut
 Regno Unito
 Rowley – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire, Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Rowley – città della contea di Buchanan, Iowa
 Rowley – comune della contea di Essex, Massachusetts

Persone
 Arthur Rowley (1926-2002) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Arthur Rowley (1933-2014) – calciatore inglese
 Beth Rowley (1981) – cantautrice britannica
 Danielle Rowley (1990) – politica britannica
 Geoff Rowley (1976) – skater britannico
 Jack Rowley (1920-1998) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Keith Rowley (1949) – politico trinidadiano
 Stan Rowley (1876-1924) – velocista e mezzofondista australiano
 Terry Rowley (...) – tastierista britannico
 William Rowley (1585 circa-1626) – drammaturgo e attore teatrale inglese

Pagine correlate
 Mark Rowley